Militärische Einheit steht für:

 kleinste kampffähige Einheit, siehe Einheit (Militär)
 größerer (kampffähiger) Truppenverband, siehe Verband (Militär)